Adam Gregory (zanger), een Canadees coutnryzanger
Adam Gregory (album), een naar zichzelf genoemd studioalbum
Adam Gregory (acteur), een Amerikaans acteur